Сесил, Сесіл () — прізвище, ім'я та топонім
 Вільям Сесіл (1520-1598)
 Роберт Сесіл (юрист)

Сесил — місто, штат Джорджія
 Сесил — селище, штат Огайо
 Сесил Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсільванія
 Сесил — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Сесіл (округ, Меріленд)